Tamara ist eine Süßkirschensorte. Sie entstand an der Forschungsanstalt Holovousy in Tschechien aus der Kreuzung Krupnoplodnaja x Van.

Die Sorte blüht mittelfrüh, als Befruchtersorten eignen sich u. a. 'Aida', 'Vanda', 'Stark Hardy Giant', 'Christiana', 'Lapins', 'Sweetheart', 'Sumtare', 'Burlat', 'Merchant', 'Samba' und  'Sumste'.
Die Früchte reifen in der 5. Kirschwoche. Die Früchte sind sehr groß, dunkel- bis schwarzrot und sehr aromatisch mit einem intensiven Kirscharoma. Das Fruchtfleisch ist fest und knackig. 
Der Ertrag setzt früh ein, ist regelmäßig und hoch.

Steinobst